W radiofonii:
 audycja radiowa

W muzyce:
 przesłuchanie danego utworu muzycznego przez specjalistów w celu oceny jego wartości
 rodzaj wewnętrznego popisu w szkołach muzycznych

Przypisy